

Catégorie masculine

Ceintures comptabilisées 
 AEW World Championship (depuis 2019)
 ECW World Heavyweight Championship (1992-2001)
 IWGP Heavyweight Championship (depuis 1987)
 NWA World Heavyweight Championship (depuis 1948)
 ROH World Championship (depuis 2002)
 TNA World Heavyweight Championship (2007-2017)
 Impact Global Championship (2017-2018)
 Impact World Championship (depuis 2018)
 WCW World Heavyweight Championship (1991- mars 2001)
 WWE Championship (depuis 1963)
 World Heavyweight Championship (2002-2013)
 WWE Universal Championship (depuis 2016)

Liste des champions 
En gras, les catcheurs encore en activité

Actuels champions 
  Jon Moxley détient le AEW World Championship
  Will Ospreay détient le IWGP Heavyweight Championship
  Nick Aldis détient le NWA World Heavyweight Championship
  Claudio Castagnoli détient le ROH World Championship
  Josh Alexander détient le Impact World Championship
  Roman Reigns détient le WWE Championship
  Roman Reigns détient le WWE Universal Championship

Statistiques

Records 
 Catcheur le plus titré par fédération :
  WWE : 16,  John Cena
  NJPW : 8,  Hiroshi Tanahashi
  NWA : 7,  Ric Flair
  WCW : 7,  Ric Flair
  TNA : 6,  Kurt Angle
  ECW : 5,  The Sandman
  ROH : 3,  Adam Cole
  AEW : 1,  Chris Jericho

 Catcheur ayant remporté des titres dans au moins 3 fédérations :
  AJ Styles : 4, NWA (3 titres) / WWE (2 titres) / TNA (2 titres) / NJPW (2 titres)  
  Ric Flair : 3, NWA (7 titres) / WCW (7 titres) / WWE (2 titres) 
  Kurt Angle : 3, TNA (6 titres) / WWE (5 titres) / WCW (1 titre)
  Sting : 3, WCW (6 titres) / TNA (4 titres) / NWA (1 titre)
  Daniel Bryan : 3, WWE (5 titres) / PWG (2 titres) / ROH (1 titre)
  Chris Jericho : 3, WWE (4 titres) / WCW (2 titres) / AEW (1 titre)
  Big Show : 3, WWE (4 titres) / WCW (2 titres) / ECW (1 titre)
  CM Punk : 3, WWE (5 titres) / ECW (1 titre) / ROH (1 titre)
  Christian : 3, WWE (2 titres) / ECW (2 titres) / NWA (2 titres) 
  Kevin Owens : 3, PWG (3 titres) / WWE (1 titre) / ROH (1 titre) 
  Rob Van Dam : 3, WWE (1 titre) / TNA (1 titre) / ECW (1 titre) 

 Le plus de règnes par titre :
  John Cena : 13 fois le WWE Championship
  Hiroshi Tanahashi : 8 fois le IWGP Heavyweight Championship
  Edge : 7 fois le WWE World Heavyweight Championship
  Ric Flair : 7 fois le WCW World Heavyweight Championship
  Ric Flair et  Harley Race : 7 fois le NWA World Heavyweight Championship
  Kurt Angle : 6 fois le TNA World Heavyweight Championship
  The Sandman : 5 fois le ECW World Heavyweight Championship
  Adam Cole : 3 fois le ROH World Championship
  Kevin Owens : 3 fois le PWG World Championship
  Brock Lesnar : 3 fois le WWE Universal Championship
  Austin Aries : 2 fois le Impact World Championship
  Christian : 2 fois le ECW Championship
  Chris Jericho : 1 fois le AEW World Championship

 Règnes les plus longs par titre :
  Bruno Sammartino : 2 803 jours en détenant le WWE Championship
  Lou Thesz : 1 941 jours en détenant le NWA World Heavyweight Championship
  Kazuchika Okada : 716 jours en détenant le IWGP Heavyweight Championship
  Samoa Joe : 645 jours en détenant le ROH World Championship
  Adam Cole : 538 jours en détenant le PWG World Championship
  Brock Lesnar : 504 jours en détenant le WWE Universal Championship
  Hulk Hogan : 469 jours en détenant le WCW World Heavyweight Championship
  Shane Douglas : 406 jours en détenant le ECW World Heavyweight Championship
  Batista : 282 jours en détenant le WWE World Heavyweight Championship
  Chris Jericho : 261 jours en détenant le AEW World Championship
  Bobby Roode : 256 jours en détenant le TNA World Heavyweight Championship
  Bobby Roode : 256 jours en détenant le Impact World Championship 
  Christian : 201 jours en détenant le ECW Championship

 Fédérations actuelles des anciens champions
 WWE : 42, John Cena, Triple H, Randy Orton, AJ Styles, Daniel Bryan, Big Show, Brock Lesnar, Undertaker, Goldberg, Bobby Lashley, Jeff Hardy, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Adam Cole, Roman Reigns, Seth Rollins, Sheamus, Kane, Matt Hardy, Rey Mysterio, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Ethan Carter III, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, R-Truth, Sami Zayn, Bray Wyatt, Cesaro, Chris Hero, Drew McIntyre, Eric Young, Finn Bálor, Kofi Kingston, Jinder Mahal, Keith Lee, Ricochet, The Miz, WALTER, John Morrison, Braun Strowman
  Impact! : 12, Raven, Rob Van Dam, Sabu, Eddie Edwards, Low Ki, Eli Drake, Homicide, Jax Dane, Scott Steiner, Rhyno, Tommy Dreamer, Tessa Blanchard
  NJPW : 12, Hiroshi Tanahashi, Hiroyoshi Tenzan, Kazuchika Okada, Satoshi Kojima, Yuji Nagata, Jay White, Jeff Cobb, Manabu Nakanishi, Michael Elgin, Tetsuya Naito, Togi Makabe, Zack Sabre Jr.
  ROH : 12, Austin Aries, Colt Cabana, Davey Richards, Jay Briscoe, Jay Lethal, Chris Sabin, Dalton Castle, Jeff Cobb, Steve Corino, Rush, Carl Ouellet, Matt Taven
  AEW : 10, Chris Jericho, Chuck Taylor, Cody Rhodes, Kazarian, Kenny Omega, Christopher Daniels, Pentagón Jr., Jon Moxley, Jack Swagger, Diamond Dallas Page
  NWA : 3, Nick Aldis, Rob Conway, Tim Storm
  PWG : 3, Davey Richards, Jeff Cobb, Michael Elgin
  LU : 2, Chavo Guerrero, Joey Ryan
  AAA : 1, Blue Demon Jr.
  GFW : 1, Nick Aldis

Catégorie féminine

Ceintures comptabilisées 
 AEW Women's World Championship (depuis 2019)
NWA World Women's Championship (depuis 1954)
 TNA Women's Knockout Championship (2007-2017)
 Impact Knockout Women's Championship (depuis 2017)
 WWE Women's Championship (1956-2010)
 WWE Divas Championship (2008-2016)
 WWE Raw Women's Championship (depuis 2016)
 WWE SmackDown Women's Championship (depuis 2016)
 ROH Women's World Championship (depuis 2020)

Liste des championnes 
En gras, les catcheuses encore en activité

Actuels championnes 
  Kamille détient le NWA World Women's Championship
  Jordynne Grace détient le Impact Women's Knockout Championship
  Bianca Belair détient le WWE Raw Women's Championship
  Liv Morgan détient le WWE SmackDown Women's Championship

Liste en rapport avec le catch